Роешти има више значења:

 Роешти (Песчана), насеље у округу Валча у Румунији
 Роешти (Роешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Роешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији